Il singolare del torneo di tennis Brighton International 1984, facente parte del Virginia Slims World Championship Series 1984, ha avuto come vincitrice Sylvia Hanika che ha battuto in finale Joanne Russell 6–3, 1–6, 6–2.

Teste di serie 

 Pam Shriver (quarti di finale)
 Assente
 Jo Durie (quarti di finale)
 Kathy Horvath (primo turno)

 Barbara Potter (secondo turno)
 Andrea Temesvári (semifinali)
 Sylvia Hanika (campionessa)
 Alycia Moulton (secondo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Brighton International 1984